John Vane peut désigner :
 John Vane (1923-2016), 11 baron Barnard, un pair britannique ;
 John Vane (1927-2004), un médecin et pharmacologue britannique, lauréat du prix Nobel de médecine